Petina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Petina, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno,

Kroatien 

 Petina (ort), Zagrebs län, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar